Sullivan megye (Indiana)
Sullivan megye (Missouri)
Sullivan megye (New Hampshire)
Sullivan megye (New York)
Sullivan megye (Pennsylvania)
Sullivan megye (Tennessee)